Знак интеграла  используется для обозначения интеграла в математике. Впервые он был использован немецким математиком и одним из основателей дифференциального и интегрального исчислений Лейбницем в конце XVII века.

Символ «∫» образовался из буквы ſ («длинная s»; от  (summa) — сумма).

Юникод

Традиции начертания 
Русскоязычная традиция начертания знака интеграла отличается от принятой в некоторых западных странах.

Примечания

См. также 
 История математических обозначений

Литература 
 Александрова Н. В. История математических терминов, понятий, обозначений: Словарь-справочник. — СПб: ЛКИ, 2007. — 248 с.

Ссылки 
 Akademie Ausgabe Online
 Полное собрание трудов (PDF)
 http://www.fileformat.info/info/unicode/char/222b/index.htm

История математики